Arvid Drake kan syfta på:

 Arvid Knutsson Drake (troligen död 1618), svensk militär, landshövding och hovman
 Arvid Drake (1619–1687), svensk militär
 Arvid Drake (1822–1863), svensk kanslist och tecknare